Part II — второй студийный альбом американского кантри-певца и автора-исполнителя Брэда Пейсли, изданный 29 мая 2001 года на лейбле Arista Nashville.

История 
Альбом вышел 29 мая 2001 года на студии Arista Nashville. Брэд Пейсли был соавтором почти всех песен, продюсером альбома был Фрэнк Роджерс. Диск достиг № 31 в хит-параде Billboard 200, а также диск стал № 3 в кантри-чарте Top Country Albums. Один из четырёх синглов с альбома стал № 1 в кантри-чарте США: «I’m Gonna Miss Her (The Fishin' Song)» (третий чарттоппер певца). Альбом получил платиновый статус RIAA и в целом положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, например от таких как AllMusic, About.com.

Список композиций

Чарты

Альбом

Синглы

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Альбомы Arista Records
Альбомы Брэда Пейсли